Australian Open-mesterskabet i damesingle 1975 var den 49. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den syvende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1975, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 21. december 1974 - 1. januar 1975.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, tredjeseedede Evonne Goolagong, som i finalen besejrede 8.-seedede Martina Navrátilová med 6-3, 6-2, og som som dermed vandt titlen for andet år i træk, og det var femte gang i træk, at hun var i finalen. Det var samtidig Goolagongs fjerde grand slam-titel i damesingle. 

Martina Navrátilová deltog i Australian Open for første gang og kvalificerede sig til en grand slam-finale i damesingle for første gang i sin karriere, efter at hun bl.a. i kvartfinalen havde besejret den tidligere 11-dobbelte vinder af titlen, Margaret Court. Det var i øvrigt eneste gang i 1970'erne, at Navrátilová deltog i Australian Open.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 6.000 (ekskl. per diem), hvilket var det samme som det foregående år.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 56 spillere, hvoraf otte blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1975
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1975
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1975
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1975

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1975

Noter 

Australian Open 1975
1975